CTL Maczki-Bór S.A. (CTL MB) – polski zarządca infrastruktury kolejowej, firma wydobywcza i logistyczna. Spółka należy do holdingu CTL Logistics.

Historia 
Przedsiębiorstwo powstało w 1991 r. jako Kopalnia Piasku Maczki-Bór Sp. z o.o. Podstawę majątku spółki stanowiły tabor kolejowy i linie kolejowe wchodzące w skład kolei piaskowych oraz kopalnia piasku Maczki-Bór, które zostały wydzielone w ramach restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (PMP-PW).

W 2001 r. KP Maczki-Bór stała się własnością CTL Logistics. Po włączeniu do holdingu przyjęła obecną nazwę.

Charakterystyka 
Spółka CTL Maczki-Bór prowadzi przede wszystkim działalność górniczą. Zajmuje się wydobyciem piasku na terenie KP Maczki-Bór: dla celów podsadzki hydraulicznej wyrobisk kopalń węgla kamiennego, do produkcji betonu towarowego, do produkcji zapraw budowlanych oraz budownictwa drogowego i robót inżynieryjnych. W ramach działalności górniczej zajmuje się również rekultywacją wyrobisk przy użyciu pogórniczych odpadów innych niż niebezpieczne.

Drugim obszarem działalności firmy jest zarząd prywatną infrastrukturą kolejową na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Sieć kolejowa przedsiębiorstwa ma długość około 127 kilometrów. Przebiega przez: Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Bieruń, Imielin, Katowice, Chorzów, Rudę Śląską i Zabrze. Infrastruktura ta pozwala na niezależną od PKP PLK komunikację kolejową z kopalniami, elektrowniami, hutami i innymi podmiotami przemysłowymi na terenie województwa śląskiego.

Ponadto firma zajmuje się obsługą bocznic kolejowych innych przedsiębiorstw w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim oraz serwisowaniem taboru kolejowego w ramach własnego zaplecza naprawczego.

Spółki zależne 
Do spółki CTL Maczki-Bór należy kilka spółek zależnych wykonujących różne usługi:
 CTL Train - przewoźnik kolejowy
 CTL MB Service - serwisant infrastruktury kolejowej
 CTL Haldex - firma odzyskująca węgiel z ubocznych produktów górnictwa

Linie kolejowe CTL Maczki-Bór

Linki zewnętrzne 
 CTL Maczki-Bór
 Kolej piaskowa i przemysłowa

CTL Logistics
Polskie przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego
Zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwa w Sosnowcu